Валя-Нягре () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Ністорешть.
 Валя-Нягре () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративно підпорядковується місту Бая-Маре.